Ро́дни Уо́ллас (Rodney Wallace):
 Уоллас, Род (род. 1969) — английский футболист.
 Уоллас, Родни (боец) (род. 1982) — американский боец смешанных единоборств.
 Уоллас, Родни (футболист) (род. 1988) — коста-риканский футболист.
 Уоллас, Родни (политик) (1823—1903) — член Палаты представителей США.